Амосово — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Амосово — деревня в Приморском районе.
 Амосово — деревня в Холмогорском районе.

Владимирская область 
 Амосово — посёлок в Меленковском районе.

Вологодская область 
 Амосово — деревня в Бабаевском районе.
 Амосово — деревня в Белозерском районе.
 Амосово — деревня в Кирилловском районе.

Новгородская область 
 Амосово — деревня в Крестецком районе.

Псковская область 
 Амосово — деревня в Порховском районе.
 Амосово — деревня в Псковском районе.

Тверская область 
 Амосово — деревня в Андреапольском районе.